Международный музыкальный фестиваль «Odessa Classics» () — фестиваль академической музыки, ежегодно проходящий в Одессе. Также во время фестиваля проходят выставки художников, синтетические проекты современного искусства, дискуссии и конференции по вопросам развития и популяризации искусства.

Впервые проведён с 10 по 14 июня 2015 года. По данным официального сайта фестиваля было сыграно около 10 часов концертов, в которые вошли произведения более 20 классических и современных композиторов; мероприятия фестиваля посетило более 4,5 тыс. человек.

Второй фестиваль прошел с 8 по 12 июня 2016 года. Его посетили более 8 тысяч человек. Третий фестиваль проходил 7 — 13 июня 2017 г.

Четвертый фестиваль запланирован на 1 — 10 июня 2018 г.

Участники первого фестиваля «Odessa Classics» (10 — 14 июня 2015 г.)

Основные концерты 
 Паата Бурчуладзе в сопровождении Камерного оркестра Одесской областной Филармонии. Дирижер — Игорь Шаврук
 Майкл Гуттман (скрипка) и Алексей Ботвинов (фортепиано)
 Киевский ансамбль солистов Ансамбль «АртеХатта» (художественный руководитель Мирослава Которович)
 Влад Троицкий и актеры театра «Дах»
 «Hortus Musicus» и «Art Jazz Quartet» — художественный руководитель Андрес Мустонен.

Программа «Музыка и слово» 
 Сергей Терентьев (фортепиано)
 Маша Клименко (фортепиано)
 Йожеф Эрминь (фортепиано)
 Валерий Хаит. При поддержке Всемирного Клуба Одесситов.
 Елена Боришполец (поэзия)
 Влада Ильинская (поэзия)
Ведущая концертов — Марина Жуковская

Специальные выставки 
 Музей Западного и Восточного искусства. «Ройтбурд вариации» — персональная выставка Александра Ройтбурда.
 Литературный Музей. Выставка «Святослав Рихтер и Одесса».
 Музей коньячного дела Шустова. «След Орфея» — выставка одесских художников. В сотрудничестве с Музеем Современного Искусства Одессы.

Конференции, встречи, мастер-классы 
 КОНФЕРЕНЦИЯ на тему «Продвижение культурного имиджа Украины в мире». Приняли участие: ведущий критик Польши Ян Попис, украинский театральный критик и обозреватель культуры Олег Вергелис и др. Модератор — Феликс Кохрихт.
 Мастер-класс для журналистов от ведущего музыкального критика Польши Яна Пописа и Олега Вергелиса. Модератор — Феликс Кохрихт.
 Встреча с художником Александром Ройтбурдом и режиссёром Владом Троицким. Дискуссия о современных синтетических жанрах искусства и актуальном арт-процессе с участием журналистов и культурологов Украины, Эстонии, Великобритании, Швейцарии, Польши и др. Специальный гость — журналист Соня Кошкина. Модератор — Феликс Кохрихт.

Участники второго фестиваля «Odessa Classics» (8 — 12 июня 2016 г.)

Основные концерты 
 Линус Рот (Linus Roth) (скрипка)
 Полина Осетинская (фортепиано)
 Майкл Гуттман и Брюссельский камерный оркестр
 Ольга Микитенко
 Маттиас Гёрне
 Hortus Musicus

Программа «Музыка и слово» 
 Дуэт Ергиевых (скрипка и баян) и Евгений Деменок (проза)
 Евгений Кострицкий (скрипка) и Борис Херсонский (поэзия)
 Сергей Терентьев (фортепиано) и Елена Боришполец (поэзия)
 Валерий Хаит (проза)
 Дима Печкин (гитара), Даниил Бучка (гитара) и Влада Ильинская (поэзия)

Специальная выставка 
Музей Западного и Восточного искусства. Персональная выставка одесского художника Игоря Гусева «Теория струн»

Конференции, встречи, мастер-классы 
 Мастер-класс Олега Вергелиса «Музыкальный театр в Украине. Режиссура. Журналистика»
 Мастер-класс Сони Кошкиной «Искусство коммуникации профессионального журналиста»

Участники третьего фестиваля «Odessa Classics» (7 — 13 июня 2017 г.)

Основные концерты 
 Даниэль Хоуп (скрипка)
 Вадим Репин (скрипка)
 Майкл Гуттман и Брюссельский камерный оркестр
 Ольга Микитенко (сопрано)
 Лена Белкина (меццо-сопрано)
 Виталий Билый (баритон)
  Мирослава Которович (скрипка) и камерный ансамбль «Артехатта»
 Себастиан Кнауэр (фортепиано)
 Давид Орловски трио (клезмер джаз)
 Виктор Ерофеев (писатель)

Программа «New Ukrainian soundscapes» 
 Камерный оркестр «Collegium Musicum»
  Мирослава Которович (скрипка), Игорь Саенко (баян, аккордеон), Станислав Мензульський (электроника), Дмитрий Черченко (художественное слово) и камерный ансамбль Артехатта
 Олег Шпудейко (электроника), Максим Коломиец (объекты) и Алексей Шмурак (объекты)
 Золтан Алмаши (виолончель) и Андрей Павлов (скрипка)

Специальная выставка в рамках Фестиваля 
Музей Западного и Восточного искусства. Персональная выставка одесского художника Степана Рябченко «Звуки тишины»

Конференции, встречи, мастер-классы 
 Мастер-класс Любы Морозовой «Роль слушателя в истории новой музыки».
 Творческая встреча с Соней Кошкиной
 Мастер-класс Олега Вергелиса «Украинский культпростир. Актуальные тренды.»

Интересные факты 
 Специально к первому фестивалю «Укрпочта» выпустила в обращение уникальную марку, а также конверты с логотипом «Odessa Classics».
 На первом фестивале состоялась премьера театрально-музыкального проекта «Искусство войны»
 Второй фестиваль открылся концертом всемирно известного скрипача Линуса Рота, который играет на скрипке Страдивари 1703 года, носящей имя Dancla.
 Гала-концерт второго фестиваля проводился в виде open-air с видеопроекциями на колоннаду Дворца графа Воронцова
 В заключительный день второго фестиваля в рамках программы «Музыка и слово» состоялся концерт памяти Анатолия Шевченко.
 В рамках III фестиваля организаторами анонсирован 1 день джаза.
 О фестивале сообщали более, чем в 100 СМИ — украинских и зарубежных, среди которых: «Зеркало недели», «Левый берег», «Культпростір», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Эспрессо ТВ», международный портал «Seen and Heard International», издание «Postimees», Интернет порталы focus.ua, viva.ua, vogue.ua, jetsetter.ua

Отзывы 
Депутат Бундестага Федеративной Республики Германии, Мари Луиза Бек

«Возвращаюсь из Одессы, где музыкальная жизнь набирает обороты. Линус Рот и Маттиас Герне придали фестивалю уровень, удививший официальный Киев. Сделайте в своем календаре пометку на июнь 2017. Фестиваль будет развиваться благодаря Алексею Ботвинову, поставившему его на ноги. А Одесса — самый европейский и мульти культурный город в Украине…»

Писатель, главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев

«…Однако фестиваль Odessa Classics, который вот уже третий год проходит в Одессе — это не просто событие, заслуживающее обычного упоминания. Это большой, серьезный проект пианиста Алексея Ботвинова, который достоин самого серьезного внимания: поскольку это проект принципиально нового культурного события, аналога которому в России я, например, пока не вижу.»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного фестиваля искусств «Odessa Classics»
 Официальная страница фестиваля на Фейсбуке
 Официальный канал фестиваля на Youtube.com
 Культовые музыканты выступили на II Международном музыкальном фестивале Odessa Classics, viva.ua, 17.06.2016
 Как прошел фестиваль Odessa Classics, vogue.ua, 17.06.2016
 В Одессе завершился музыкальный фестиваль Odessa Classics, espreso.tv, 17.06.2016
 Культурная эволюция. Одесское измерение, Интернет-портал Cultprostir.UA, 16.06.2015
 Итоги фестиваля «Odessa Classics», 7 телеканал, Одесса, 17.06.2015
 Музыка, театр, поэзия и история…, Интернет-портал День. Kiev.UA, 17.06.2015
 Фестиваль «Odessa Classics»: современное искусство, дискуссии, средневековый джаз…, Интернет-портал OdArt.od.ua, 18.06.2015
 Легенда о пацифисте, «Зеркало недели», 19.06.2015
 Алексей Ботвинов: Второму Международному фестивалю «Odessa Classics» быть!, Интернет-портал odessa-daily.com.ua, 19.06.2015
 Саакашвили, Ботвинов и Бурчуладзе открыли фестиваль классической музыки, Культурометр Одессы, 11.06.2015

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Одессы
Фестивали академической музыки
Фестивали, появившиеся в 2015 году